Molekulska formula -{C25H36O4}- se može odnositi na:
 Ajulemska kiselina
 HU-320